

Codici 
 NUN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Saufley NAS di Pensacola (Stati Uniti)
 nun – codice ISO 639-3 della lingua anong

Alfabeto 
 Nun נ – lettera dell'alfabeto ebraico
 Nūn  – lettera dell'alfabeto arabo

Altro 
 Nun  – oceano primordiale della mitologia egiziana
 Nun Entertainment  – etichetta discografica
 Nun  – fiume della Nigeria

Pagine correlate 
 The Nun

Altri progetti